Бу́хта Павло́вского — бухта в восточной части залива Стрелок в заливе Петра Великого, на берегу Приморского края России.

История 
Бухта нанесена на карту в 1862 г экипажем клипера «Разбойник». Своё название получила в 1892 году по имени командира канонерской лодки «Горностай» (использовавшейся как гидрографическое и лоцмейстерское судно) капитана П. С. Павловского — впоследствии полковника по Адмиралтейству, вахтенного начальника судов, участвующих в гидрографических работах в заливе Петра Великого.

Во времена Советского Союза бухта Павловского использовалась в качестве основного места базирования дизельных, а затем и атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. С распадом СССР бухта превратилась в «кладбище» атомных подводных лодок, которые ожидают здесь своей утилизации.

Источники

Примечания 

Заливы Приморского края
Заливы Японского моря